Соревнования по сноуборду проводились на зимних Азиатских играх трижды — в 2003 для мужчин, в 2007 и 2017 годах для мужчин и женщин.

Виды соревнований 

 «d» — на зимних Азиатских играх 2003 женский сноуборд был представлен как демонстрационный вид спорта

Призёры соревнований

Мужчины

Хафпайп

Слалом

Слалом-гигант

Женщины

Хафпайп

Слалом

Слалом-гигант

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация лыжного спорта (International Ski Federation, Fédération internationale de ski et de snowboard, FIS)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета